Lignières je název nebo součást názvu více míst:

 Lignières (Aube) – francouzská obec v departementu Aube
 Lignières (Cher) – francouzská obec v departementu Cher
 Lignières (Loir-et-Cher) – francouzská obec v departementu Loir-et-Cher
 Lignières (Somme) – francouzská obec v departementu Somme
 Lignières (Švýcarsko) – švýcarská obec v kantonu Neuchâtel
 Lignières (Marche-en-Famenne) – část belgické obce Marche-en-Famenne
 Lignières-Châtelain – francouzská obec v departementu Somme
 Lignières-de-Touraine – francouzská obec v departementu Indre-et-Loire
 Lignières-en-Vimeu – francouzská obec v departementu Somme
 Lignières-la-Carelle – francouzská obec v departementu Sarthe
 Lignières-Orgères – francouzská obec v departementu Mayenne
 Lignières-Sonneville – francouzská obec v departementu Charente
 Lignières-sur-Aire – francouzská obec v departementu Meuse